Вахидов Вахоб Вахидович — советский и таджикский государственный и политический деятель.

Биография 
Вахоб Вахидов родился 11 июня 1940 года в городе Канибадам Ленинабадской (ныне — Согдийской области) Таджикской ССР.

В 1956−1961 гг. учился в Таджикском Государственном университете им. В. И. Ленина г. Душанбе (экономический факультет, отделение сельского хозяйства), диплом с отличием.

В 1961—1990 гг. — главный экономист колхоза «Ленинград» Канибадамского района. Избирался секретарем комитета комсомола и председателем партийно-государственного контроля колхоза, 1-й секретарь Канибадамского горкома комсомола, член бюро горкома партии, депутат горсовета, член ЦК комсомола Таджикистана, инструктор ЦК ВЛКСМ (г. Москва), куратор комсомола Белоруссии, 1-й секретарь Ленинабадского обкома комсомола, заместитель председателя Ленинабадского областного совета народных депутатов по отраслям агропромышленного комплекса, заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КП Таджикистана, секретарь /по сельскому хоз-ву/ и член бюро ЦК компартии Таджикистана, первый заместитель председателя Совета Министров — председатель Госагропрома Таджикской ССР.

В феврале 1990 года — июне 1992 года — Министр сельского хозяйства Таджикистана, в 1992—1993 гг. — первый заместитель Генерального директора Научно-производственного предприятия «ШАМЪ», в 1993 — 01.2001 гг. — председатель научно-производственного объединения «Таджиксельхозхимия», председатель акционерного общества открытого типа «Таджидехкимие», в марте 2001 — декабре 2006 гг. — зав. отделом аграрной политики (АПК) Института экономических исследований, одновременно был советником по сельскому хозяйству министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

 Народный депутат СССР от Канибадамского национально-территориального избирательного округа № 366 Таджикской ССР (апрель 1989 — декабрь 1991 гг.).
 Депутат Верховного Совета ТаджССР от Гиссарского района 10-го и 11-го созывов (1980—1989 гг.).

Семь раз избирался депутатом горсовета, областного совета. Избирался членом бюро горкома, обкома и ЦК компартии Таджикистана, членом Президиума Правительства Республики Таджикистан.

Научная деятельность 
Кандидат сельскохозяйственных и доктор экономических наук, член-корреспондент международной инженерной академии и Инженерной академии Республики Таджикистан.

Является членом Ученого совета Института экономических исследований Министерства экономического развития и торговли РТ, НИИ сельского хозяйства Таджикской Академии сельхознаук.

Автор более 160 научных трудов, в том числе монографий, книг и брошюр.

Награды и премии 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета», четырьмя медалями СССР, почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан, ЦК КПСС, ЦК Компартии и ЦК ЛКСМ Таджикистана и др. «Заслуженный работник Таджикистана».

Примечания

Литература 
 Вахидов Вахоб // Худжанд. Энциклопедия. — Душанбе, 1999. — С. 196.

Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Народные депутаты СССР от округов Таджикской ССР
Секретари ЦК КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва
Министры сельского хозяйства Таджикской ССР
Члены ЦК ЛКСМ Таджикистана
Депутаты городских советов Таджикской ССР
Депутаты Ленинабадского областного совета
Члены Бюро ЦК КП Таджикистана
Министры сельского хозяйства Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 11-го созыва
Члены городских комитетов КП Таджикистана
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ